Gabriel Rodrigues dos Santos – ex calciatore brasiliano
 Hudson Rodrigues dos Santos – calciatore brasiliano
 Ivanildo Rodrigues dos Santos – calciatore brasiliano
 José Rodrigues dos Santos – giornalista e scrittore portoghese
 Leonardo Rodrigues dos Santos – calciatore brasiliano
 Moacir Rodrigues dos Santos – ex calciatore brasiliano
 Saulo Rodrigues dos Santos – calciatore brasiliano
 Saulo Squarsone Rodrigues dos Santos – calciatore brasiliano
 Wladimir Rodrigues dos Santos – ex calciatore brasiliano